Юлий (ж. Юлия) е представител на фамилията Юлии, важно патрицианско семейство в Древен Рим, предполагаемо водещо началото си от Асканий и богинята Венера.
Името се среща като Юлия и Юлиус.

 Юлий Цезар -диктатор

Членове на Юлиево-Клавдиева династия:
 Гай Юлий Цезар Октавиан Август (Август)
 Юлия Августа (Ливия)
 Юлия Старша, дъщеря на Август
 Тиберий Юлий Цезар (Тиберий)
 Германик Юлий Цезар (Германик)
 Гай Юлий Цезар Германик (Калигула)

Някои други императори:
 Марк Юлий Вер Филип (Филип I Араб)
 Флавий Юлий Валент (Валент)
 Гай Юлий Вер Максимин (Максимин Трак)
 Юлий Валерий Майориан (Майориан)
 Юлий Непот

Епископи 
 Епископи на Рим
 Юлий I
 Юлий II
 Юлий III
 Юлий Сердикийски